Бон-Жезус-ду-Токантинс:

 Бон-Жезус-ду-Токантинс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара
 Бон-Жезус-ду-Токантинс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс